Curtiss kan syfta på följande:

 Curtiss-Wright Corporation, amerikanskt företag inom flyg- och försvarsindustrin
 Mount Curtiss, berg i Antarktis
 Curtiss, Wisconsin, ort i USA